Пла́зма ( — вылепленное, оформленное) может означать:
 Плазма — ионизированный газ.
 Кварк-глюонная плазма
 Плазма — приём создания изображения в компьютерной графике.
 Плазма крови — жидкая часть крови, в которой взвешены форменные элементы.

См. также 
 Plazma — российская поп-группа.
 KDE Plasma — среда рабочего стола, разрабатываемая сообществом KDE
 Плазменная панель — обиходное название газоразрядного экрана.
 НИИ газоразрядных приборов «Плазма» — российское предприятие, крупнейший в России и СНГ разработчик и производитель газоразрядной техники.